Сёстры Плишковы — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — пара Хейди Эль Табах / Чжан Кайчжэнь — не принимали участия в турнире.

Посев 

  Арина Родионова /  Ярослава Шведова (Четвертьфинал)
  Мария Кондратьева /  Софи Лефевр (Первый раунд)

<li>  Моника Никулеску /  Урсула Радваньская (Четвертьфинал, отказ)
<li>  Энн Кеотавонг /  Катрин Вёрле ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Ванкувера по теннису 2011